Patrick Martin (1923-1987) – amerykański bobsleista
 Patrick M. Martin (1924-1968) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia